Појам Гранд Прери може да се односи на:
Гранд Прери (Алберта), град у Канада у покрајини Алберта
Гранд Прери (Тексас), град у САД у држави Тексас